Holtei ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Holtei (1798–1880), deutscher Schriftsteller und Theaterleiter
 Christa Holtei (* 1953), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Julie von Holtei, geb. Holzbecher (1809–1839), deutsche Theaterschauspielerin, zweite Ehefrau von Karl von Holtei
 Louise von Holtei, geb. Rogée (1800–1825), österreichische Theaterschauspielerin, erste Ehefrau von Karl von Holtei
 Marie von Holtei (1822–1897), Tochter von Louise und Karl von Holtei, Ehefrau des Anwalts Josef Potpeschnigg

Siehe auch:
 Holtey